Змагання серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг на Чемпіонаті світу з дзюдо 2022 відбулись 6 жовтня в Ташкенті (Узбекистан).

Призери

Змагання 

Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 Жеребкування

чоловіки, до 60 кг